Ribeira Brava puede referirse a:

  Ribeira Brava, villa y municipio en Madeira, Portugal;
  Ribeira Brava, freguesia en el municipio de Ribeira Brava, Madeira, Portugal;
  Ribeira Brava, Azores, Portugal.
  Ribeira Brava, villa y municipio en la isla de São Nicolau, Cabo Verde;